Протуберанец:
 Протуберанец — гигантский фонтан раскаленного газа, который поднимается и удерживается над поверхностью Солнца магнитным полем.
 Протуберанцы Москвы — прозвище территорий Москвы, находящихся за пределами МКАД, но не являющихся её эксклавами.
 Протуберанец (машиностроение) — конструктивный элемент червячной фрезы, служащий для выполнения поднутрений на зубьях при изготовлении зубчатых колес.